Империа́л (от  — императорский, имперский) может означать:
 Империал — российская золотая монета, чеканилась в 1755—1805 и с 1885 года.
 Империал — очень крупный типографский шрифт, кегль которого равен 150 пунктам.
 Империал — места на крыше вагона двухэтажного общественного транспорта (трамвая, троллейбуса, автобуса, конки, омнибуса).
 Банк «Империал» — ликвидированный российский банк, прославившийся в 1990-х годах своими рекламными роликами «Всемирная история».
 Империал — старинная карточная игра.
 Imperial — американская марка автомобилей.
 «Империал» — высотный комплекс в Мумбаи, Индия.
 Империал — округ в штате Калифорния, США.
 «Империал» — отель в Вене.
 «Империал» — гостиница во Владикавказе.
 Империал — коллекционный коньяк, 25 лет выдержки, Дома марочных коньяков «Таврия».